Iosif Nagy se poate referi la:

 Iosif Nagy (atlet) (1946-2018), atlet român
 Iosif Nagy (delegat) (secolul al XIX-lea-secolul al XX-lea), deputat în Marea Adunare Națională de la Alba Iulia